Кутузово — деревня в городском округе Домодедово Московской области. На 2018 год в Кутузово числится 8 улиц и территория Школа-интернат, действует «Кутузовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Население 

Кутузово расположено примерно в 12 километрах на юго-восток от Домодедово, рядом с деревней протекает река Гнилуша, высота центра селения над уровнем моря — 149 м.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Домодедово